

Фільми 
 «Хороший хлопець» — білоруський радянський художній фільм 1971 року.

Телесеріали 
 «Хороший хлопець» — південнокорейський серіал 2012 року.
 «Хороший хлопець» — український російськомовний серіал 2017 року.
  — американський документальний серіал 2018 року.

Багатозначні терміни: фільми